Епархия Ла-Веги () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Ла-Вега, Доминиканская Республика. Епархия Ла-Веги входит в митрополию Сантьяго-де-лос-Кабальероса. Кафедральным собором епархии Ла-Веги является церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в городе Ла-Вега.

История 
25 сентября 1953 года Римский папа Пий XII издал буллу «Si magna et excelsa», которой учредил епархию Ла-Веги, выделив её из архиепархии Санто-Доминго. Первоначально епархия Ла-Веги являлась суффраганной по отношению к архиепархии Санто-Доминго.

16 января 1978 года епархия Ла-Веги передала часть своей территории для возведения епархии Сан-Франсиско-де-Макориса и одновременно присоединила провинцию Салкедо, ранее принадлежавшую епархии Сантьяго-де-лос-Кабальероса.

14 февраля 1994 года епархия Ла-Веги вошла в состав церковной провинции Сантьяго-де-лос-Кабальероса.

Ординарии епархии 
 епископ Франсиско Паналь Рамирес O.F.M. (22.06.1956 — 20.12.1965);
 епископ Хуан Антонио Флорес Сантана (24.04.1966 — 13.07.1992) — назначен епископом Сантьяго-де-лос-Кабальероса;
 епископ Антонио Камило Гонсалес (10.10.1992 — 23.02.2015);
 епископ Эктор Рафаэль Родригес Родригес, M.S.C. (с 23 февраля 2015 года).

Статистика 
На конец 2004 года из  человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 69,4% от общего числа населения епархии.

|-
| 1966 || 852.350 || 871.430 || 97,8 || 61 || 26 || 35 || 13.972 ||  || 38 || 101 || 33
|-
| 1970 || 714.153 || 751.740 || 95,0 || 74 || 23 || 51 || 9.650 ||  || 59 || 129 || 36
|-
| 1976 || 789.084 || 857.779 || 92,0 || 82 || 20 || 62 || 9.622 || 1 || 78 || 175 || 36
|-
| 1980 || 526.000 || 560.000 || 93,9 || 58 || 13 || 45 || 9.068 || 3 || 52 || 115 || 25
|-
| 1990 || 678.000 || 707.000 || 95,9 || 55 || 18 || 37 || 12.327 || 18 || 47 || 137 || 25
|-
| 1999 || 715.000 || 794.000 || 90,1 || 75 || 39 || 36 || 9.533 || 15 || 55 || 173 || 34
|-
| 2000 || 691.240 || 768.045 || 90,0 || 78 || 41 || 37 || 8.862 || 30 || 56 || 169 || 34
|-
| 2001 || 691.245 || 768.045 || 90,0 || 81 || 44 || 37 || 8.533 || 30 || 59 || 164 || 50
|-
| 2002 || 691.245 || 768.045 || 90,0 || 84 || 45 || 39 || 8.229 || 30 || 54 || 127 || 61
|-
| 2003 || 691.245 || 768.045 || 90,0 || 87 || 46 || 41 || 7.945 || 37 || 90 || 129 || 60
|-
| 2004 || 610.881 || 880.254 || 69,4 || 89 || 49 || 40 || 6.863 || 49 || 53 || 134 || 60
|}

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Directorio Católico Dominicano, VIII ed., 2001 
 Булла Si magna et excelsa, AAS 46 (1954), стр. 132

Ссылки 
 Информация 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Доминиканской Республики